Ел Корковадо има више значења:

 Ел Корковадо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Корковадо (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Корковадо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Корковадо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику